Гиперболоид:

 Гиперболоид (в математике) — вид поверхности второго порядка в трёхмерном пространстве.

 «Гиперболоид инженера Гарина» (1925—1927) — фантастический роман А. Н. Толстого, в котором описывается вымышленный прибор, называемый гиперболоидом, по главному действующему элементу — вогнутому зеркалу в форме гиперболоида, которое позволяло концентрировать тепловой луч и передавать его на расстояние, что превращало гиперболоид в орудие фантастической разрушительной силы.
 «Гиперболоид инженера Гарина» — фильм (1965), снятый по мотивам одноименного романа А. Н. Толстого. Роль инженера Гарина исполнил Евгений Евстигнеев.